Weil (rivier), een rivier in Duitsland
Weil (Opper-Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Weil am Rhein, een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Weil der Stadt, een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Weil im Schönbuch, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg

Personen met de achternaam Weil
Adolf Weil, een Duitse internist
André Weil, een Franse wiskundige
Jo Weil, een Duitse acteur
Léon Weil,  een Franse militair en verzetsstrijder 
Liza Weil, een Amerikaanse actrice
Simone Weil, een Franse filosofe

Zie ook
Ziekte van Weil, een infectieziekte